Tanner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Wilmer Webster Tanner
 Christopher E. Tanner